České příjmení Drbohlav, přechýleně Drbohlavová, nosí více osobností:
 Andrej Drbohlav (* 1980) – český psychopatolog, psychoterapeut, kouč, vysokoškolský pedagog, zpěvák a kytarista a také malíř vystupující pod pseudonymem Andy Reiben
 Dušan Drbohlav (* 1959) – český sociální geograf
 Jan Drbohlav (* 1968) – český scenárista a dramaturg
 Jan Křtitel Drbohlav (1811–1877) – český kněz
 Jaroslav Drbohlav (1947–1985) – český herec
 Karel Drbohlav (1908–1971) – český fotograf, otec Jany Drbohlavové
 Vincenc Drbohlav (1861–1937) – český kněz
 Vladimír Drbohlav (* 1953) – český sportovní novinář, televizní dramaturg a komentátor
 Jana Drbohlavová (1940–2019) – česká herečka, dcera Karla Drbohlava
 Kateřina Drbohlavová (* 1980) – česká autorka testů obecných studijních předpokladů

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení